Јохана од Аустрије (; 24. јануар 1547 - 11. април 1578) била је аустријска надвојвоткиња, из династије Хабзбург.

Рођена је, у Фиренци, као последње од десеторо деце, Фердинанда I од Хабзбурга и Ане Јагелонске, која је умрла три дана након њеног рођења. Удала се у 18. години за Франческа Медичија. Била је описана као блиједа, побожна, хлладна и арогантна. Умрла је при порођају, у 31. години живота.

Потомство 
 Елеонора Медичи (1567—1611)
 Ромола (1568)
 Ана (1569—1584)
 Изабела (1571—1572)
 Лукреција (1572—1574)
 Марија Медичи (1575—1642)
 Филипо (1577—1582)
 мртворођено дете (1578)

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1547.
Умрли 1578.
Пражани
Династија Хабзбург